Itó Hiroki (1978), japán labdarúgó
 Itó Hiroki (1999), japán labdarúgó
 Itó Hiroki (1999), japán műugró